een Twitterbericht; zie Twitter
 Tweet (zangeres), pseudoniem van Charlene Keys (1971), een Amerikaanse zangeres
 T-37 Tweet, een militair trainingsvliegtuig, vooral voor de USAF
 Jonathan Tweet, een ontwikkelaar van computerspellen

Zie ook
 Tweed (doorverwijspagina)
 Tweety
 Tweeter